Алісія Молік і Магі Серна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Молік, яка виступала в парі з Бріанн Стюарт.

Молік і Стюарт програли в першому колі парі Антонелла Серра-Дзанетті і Абігейл Спірс.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Олена Лиховцева і Віра Звонарьова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Олена Лиховцева /  Віра Звонарьова (фінал)
 Алісія Молік /  Бріанн Стюарт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Hastings Direct International Championships 2005 Doubles Draw 

Парний розряд
Hastings Direct International Championships